Opous (en grec ancien , forme poétique ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Opous fils de Zeus, roi des Épéens ;
 Opous fils de Locros (ou de Zeus via Cambyse), petit-fils du précédent, héros éponyme du peuple des Locriens opontiens.

Cités 
Ces noms sont couramment francisés en Oponte ou Opunte (à partir du génitif singulier ) :
 Oponte, ville de Locride, capitale des Locriens opontiens ;
 Oponte, ville d'Élide.